Игры в Группе B на чемпионате мира 2002 года проходили с 2 по 12 июня 2002 года. Группа состоит из Испании, Парагвая, Словении и ЮАР.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграет с командой, занявшей 2-е место в Группе E, а команда, занявшая 2-е место, сыграет с победителем Группы E.

Время указано местное (UTC+9).

Парагвай — ЮАР

Испания — Словения

Испания — Парагвай

ЮАР — Словения

ЮАР — Испания

Словения — Парагвай 

Г